Bethel Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bethel Hill (North Carolina) im Person County
 Bethel Hill (Pennsylvania) im Montgomery County

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Bethel Hill (Erhebung, North Carolina)
 Bethel Hill (Oklahoma)
 Bethel Hill (Erhebung, Pennsylvania)